(614) Пиа () — астероид главного пояса, который относится к тёмному спектральному классу C. Он был открыт 11 октября 1906 года немецким астрономом Августом Копффом в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь обсерватории в Триесте, в которой работал немецкий астроном .

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, открытые Августом Копффом